Трофей Северной Ирландии 2006 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 13 по 20 августа 2006 года в Белфасте, Северная Ирландия. Победителем турнира стал Дин Цзюньхуэй, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:6.

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Трофей Северной Ирландии
2006 год в снукере